Акт насилия (фильм, 1948) — фильм Фреда Циннемана
 Акт насилия (фильм, 1980) — фильм Эдуарду Эскорела